Alessandri est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

famille
 Famille Alessandri, une ancienne famille florentine ;

personnalités
 Alessandro Alessandri, dit Alexandre le Napolitain (1461-1523), écrivain et juriste italien de la Renaissance ;
 Angelo Alessandri (1969-), homme politique italien ;
 Arturo Alessandri Palma (1868-1950), homme politique et homme d'État chilien ;
 Felice Alessandri (1747-1798), compositeur et claveciniste italien du xviiie siècle ;
 Jorge Alessandri Rodríguez (1896-1986), homme d'affaires et homme d'État chilien ; 
 Marcel Alessandri (1895-1968), général de division de l'armée française ;
 Marco Alessandri (1755-1830), homme politique italien ;
 Philippe Alessandri (1969-), producteur français de cinéma et de télévision.

Autres 
 Palais Alessandri (en italien : Palazzo degli Alessandri), édifice dans le centre historique de Florence
 Retable Alessandri (en italien : Pala Alessandri), peinture à thème religieux de Fra Filippo Lippi
 L'affaire Richard Alessandri, affaire criminelle française liée au meurtre de Richard Alessandri, directeur de supermarché à Pernes-les-Fontaines, le 16 juillet 2000.

Patronyme italien